Женни:

 Женни, Алексис (род. 1963) — французский писатель. Лауреат Гонкуровской премии.
 Женни Шаден  — творческий псевдоним, принадлежит Де Августи́н (Гнеда́ш) А. М.